est la formule brute de plusieurs isomères.

 formamide, numéro CAS 
 oxaziridine, numéro CAS